Medalha Lavoisier (DuPont) - medalha atribuída pela DuPont (E. I. du Pont de Nemours and Company) 
 Medalha Lavoisier (ISBC) - medalha atribuída pela International Society for Biological Calorimetry
 Medalha Lavoisier (SCF) - medalha atribuída pela Société Chimique de France